Соревнования двоек в бобслее среди мужчин на зимних Олимпийских играх 1988 прошли 20 и 21 февраля.

Все соревнования прошли в Олимпийском парке Калгари.

Медалисты

Соревнования

Итоговое положение 
20 февраля были проведены два первых заезда, а 21 февраля ещё два заезда. Выиграв всего одну из четырёх попыток, победу одержал советский экипаж во главе с пилотом Янисом Кипурсом и разгоняющим Владимиром Козловым. Вольфганг Хоппе и Богдан Музиоль выиграли три из четырёх заездов, но неудача во втором заезде (восьмое место и 1,21 сек отставания от Кипурса и Козлова) не позволила команде ГДР победить.

предварительные результаты 
После двух попыток

После трех попыток

Интересные факты 
 Спортсмены ГДР завоевали медали зимних Олимпийских игр в соревнованиях двоек на 4 Олимпиаде подряд.

Ссылки 
 Бобслей на sports-reference.com   

1988 год в бобслее